Jazmín de España puede referirse a:

 el nombre común de la planta Clerodendrum chinense; o
 el nombre común de la planta Jasminum fruticans.